

Geografia

Italia
Mili Marina – frazione di Messina
Mili San Marco – frazione di Messina
Mili San Pietro – frazione di Messina

Isole Marshall
Mili – atollo e municipalità delle isole Marshall

Musica 
Mili – gruppo musicale in attività dal 2012

Film 
Mili – film del 1975 diretto da Hrishikesh Mukherjee